Тодор Иванов Тодоров е български актьор.

Биография 
Роден е на 26 октомври 1935 г. в село Грудово. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство през 1963 г.

Работил е в Димитровградския драматичен театър (1963-1964), Хасковския драматичен театър (1964-1965) и Драматичен театър „Адриана Будевска“ Бургас (1965-1979).

Член на САБ (1963).

Награди и отличия 
 Награда „за актьорско майсторство“ на III национален преглед на българската драма и театър (1964).

Театрални роли 
 „Съновиденията на Симона Машар“ (Бертолд Брехт) – Жорж
 „Почивка в Арко Ирис“ (Димитър Димов) – Алварес
 „За мишките и хората“ (Джон Стайнбек) – Джордж

Филмография

Външни препратки 
 
 Тодор Тодоров в КиноПоиск
 Тодор Тодоров в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в Средец